Barack Obama (de l'acrònim de President Barack Obama), 44è president dels Estats Units
 Zylon (del seu nom IUPAC Poli-p-fenilè-2,6-Benzobisoxazol), fibra sintètica d'altes prestacions
 Butòxid de piperonil (del seu nom en anglès Piperonyl Butoxide), compost orgànic sinèrgic de plaguicides
 PbO també és la fórmula química de l'òxid de plom (II), compost químic de plom (Pb) i oxigen (O)
 pbo també és el codi ISO 639-3 del papel, llengua parlada a Guinea Bissau